Tom Sandvold (ur. 17 grudnia 1978) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Østre Toten Skilag, wicemistrz Norwegii w skokach narciarskich z 2001.

W Pucharze Świata zadebiutował 1 marca 1998 w Vikersund, zajmując 45. miejsce. Był to jedyny występ zawodnika w konkursie głównym Pucharu Świata. Wystąpił w kwalifikacjach do konkursu Turnieju Nordyckiego 2001 w Oslo, jednak nie awansował do konkursu.

Występował także w zawodach Pucharu Kontynentalnego i dwukrotnie uplasował się w czołowej dziesiątce zawodów tej rangi. Miało to miejsce 14 i 15 marca 2002 w Vikersund, gdzie zajął odpowiednio – dziewiątą i ósmą pozycję.

W 2001 roku został wicemistrzem Norwegii w skokach narciarskich na obiekcie normalnym. W norweskiej miejscowości Sprova przegrał wówczas tylko z Mortenem Solemem.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1978
Norwescy skoczkowie narciarscy